Зориковский сельский совет () — входит в состав
Меловского района
Луганской области
Украины.

Населённые пункты совета 
 с. Зориковка
 с. Пивневка

Адрес сельсовета 
92523, Луганська обл., Міловський р-н, с. Зориківка, вул. Центральна 37; тел. 9

Ссылки 
 Зориківська сільська рада на сайте Верховной рады Украины 

Меловский район